BBU steht für:
 Bahnbetriebsunfall
 Basketballunion, siehe BBU Salzburg
 Battery Backup Unit, Akku-Notstromversorgung zur Datensicherung
 Bleiberger Bergwerks Union, österreichisches Bergwerksunternehmen
 British Biathlon Union
 Flughafen Bukarest-Băneasa (IATA-Code)
 Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen, österreichisches staatliches Unternehmen
 Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz, Dachverband mit Sitz in Bonn
 Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, siehe GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen#Mitgliedsverbände
 Bahnhof Berlin-Buch (DS100-Code)
 Böse Bonner Ultras, (bBU) ein Begriff der SED-Propaganda über angebliche Sozialismus feindliche Politiker der Bundesrepublik Deutschland vor 1990

bbu steht für:
 Kulung (ISO-639-3-Code), jarawoide Sprache im nigerianischen Bundesstaat Taraba

Abkürzung